Frérot est un diminutif du mot frère qui n’a pas de genre on appelle frero les femelles comme les males.

Patronyme 
 Antoine Frérot (né en 1958), homme d'affaires français, actuel dirigeant de Veolia Environnement ;
 Jérémy Frérot (né en 1990), chanteur ;
 saint frérot (Het Heilig Bruurke) est le surnom donné à Jan Witte (nl) (1868-1950), un moine franciscain très populaire à Megen, aux Pays-Bas.

Musique 
 Frérot, chanson du chanteur français Black M & Soprano.

Homonymie de patronyme